Serie A 1963-1964 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie A 1963-1964 – edizione del campionato di pallacanestro femminile italiano
 Serie A 1963-1964 – edizione del campionato di pallacanestro maschile italiano
 Serie A 1963-1964 – edizione del campionato di pallavolo femminile italiano
 Serie A 1963-1964 – edizione del campionato di pallavolo maschile italiano